Kepodactylus — род птерозавров из подотряда птеродактилей, обнаруженный в киммериджском — титонском ярусах юрской системы , Колорадо, США.

История открытия и наименования 
В 1992 году команда из  откопала в Гарден-Парке, Колорадо, останки Stegosaurus stenops. В карьере они также обнаружили разрозненные фрагменты костей других животных, среди которых были кости неизвестного птерозавра. 

В 1996 году Джеральд Харрис и Кеннет Карпентер дали название новому роду. Типовым и единственным видом является Kepodactylus insperatus. Название рода происходит от  — «сад» и  — «палец», со ссылкой на типичные пальцы крыла птерозавров. Видовое имя означает «неожиданный» на латыни, намекая на то, что исследователи ожидали найти останки динозавра, а не птерозавра.

Описание 
Род основывается на голотипе DMNH 21684, состоящем из шейного позвонка, плечевой кости, нескольких костей пальца и плюсны. Kepodactylus был похож на Mesadactylus, только больше размером (размах крыльев составлял около 2,5 метров) и с дополнительными воздушными полостями в позвонках и плечевых костях. Описавшие этот род учёные пришли к выводу, что найденное животное относилось к подотряду птеродактилей, и в пределах этой группы, используя филогению Дэвида Анвина, представителем клады, ныне известной, как Lophocratia. В недавнем обзоре птерозавров формации Моррисон данный род был расценён как потенциально валидный. Анвин отнёс его к базальному роду семейства Dsungaripteridae.

См. также 
 Список птерозавров
 Филогения птерозавров

Примечания 

Archaeopterodactyloidea
Монотипические роды архозавров
Птерозавры юрского периода
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии, описанные в 1996 году
Фоссилии из юрских отложений США